EDH ist die Abkürzung für:

 Energiedienst Holding, Energieversorgungsunternehmen
 Epigraphische Datenbank Heidelberg zur Sammlung und Präsentation lateinischer Inschriften
 Epiduralhämatom, Blutung
 El Dorado Hills, Gemeinde in Kalifornien

Abkürzung